Антон може да се отнася за:

 Антон – мъжко име, в някои случаи Андон
 Антон – село в Софийска област, България
 Антон – община в Софийска област, с административен център едноименното село
 Антон – град в провинция Кокле, Панама
 Антон – село в Троицко-Печорски район на Република Коми, Руска федерация
 Операция „Антон“ – операция във Франция през Втората световна война

Вижте също 
 Антън – град в щата Тексас, САЩ.